Christoph Böcklin oder Christoph Boecklin ist der Name folgender Personen:

* Christoph Böcklin (Johann Christoph Böcklin; Johan Christopher Boecklin; 1657–1709), deutscher Kupferstecher und Illustrator, siehe Johann Christoph Boecklin
 Christoph Sigmund Böcklin (1598–1671), Patrizier in Augsburg